4-й выпуск Арктической гонки Норвегии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам северной Норвегии, расположенным за северным полярным кругом. Гонка состояла из 4 этапов и проводилась с 11 по 14 августа 2016 года в рамках Европейского тура UCI 2016 (категория 2.HC). 

Победителем гонки, выиграв последний этап, стал итальянский велогонщик Джанни Москон из .

Участники 
Приглашение на гонку от организаторов приняли 11 команд мирового тура. Также были приглашены 7 профессиональных континентальные команд и 4 континентальные. Каждая команда могла состоять не более чем из 6 велогонщиков. На старт соревнования вышел 131 спортсмен из 132 заявленных. Прошлогодний победитель, эстонец Рейн Таарамяэ, в гонке не участвовал.

Маршрут 
Маршрут гонки был представлен в начале января 2016 года.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3 
На последнем подъёме, протяженностью 8.9 км со средним градиентом 6.4 %, пелотон начал рассыпаться. Попытки атаковать сделали Рейн Таарамяэ () и Ларс Петер Нордхауг (), но оторваться от основной группы им не удалось. За 2 км до финиша атаковал Себастьян Энао (Team Sky), но на его атаку сумели сразу же ответить Стеф Клемент () и Оскар Гатто (). Им удалось создать небольшой задел перед пелотоном. За 1.5 км до финиша к этой тройке лидеров переложился Джанни Москон из Sky и почти сразу же провел свою атаку, на которою его попутчики ответить не смогли. Удержав небольшое преимущество до финишной черты, Москон добыл свою первую профессиональную победу.

Этап 4

Лидеры классификаций 
На Арктической гонке Норвегии 2016 разыгрывались четыре разные майки. Лидер генеральной классификации, которая рассчитывалась путем суммирования времени каждого гонщика, показанного на каждом из этапов, награждался синей майкой. Кроме того, в этой классификации учитывались временные бонусы за финиш на первых трех местах на этапах: 10 секунд за первое место, 6 — за второе и 4 — за третье, а также на промежуточных финишах: 3 секунды за первое место, 2 — за второе и 1 — за третье. Гонщик с наименьшим итоговым временем становился победителем генеральной классификации и всей гонки.

Лидер очковой классификации носил зеленую майку. Место в данной классификации определялось по очках, суммарно набранных гонщиком за финиш в топ-10 на этапах и за первые три позиции на промежуточных финишах.

Красная майка присуждалась лидеру горной классификации, которая рассчитывалась по сумме очков, начисляемых гонщику за пересечение вершины категорийных подъемов в числе первых. Каждому подъему на гонке, в зависимости от его сложности, была присуждена категория:первая или вторая. Чем выше категория подъема, тем больше очков на нем разыгрывалось.

Лидер молодежной классификации награждался белой майкой. Данная классификация рассчитывалась также, как и генеральная, но только между гонщиками, моложе 25-ти лет.

Также присутствовала командная классификация, в которой позиция команд определялась по суммарному времени, показанному тремя лучшими гонщиками каждой команды на каждом из этапов. Команда с наименьшим итоговым временем после последнего этапа становилась победительницею классификации.

Дополнительно, после каждого этапа вручался приз самому агрессивному гонщику, который по мнению жюри гонки во главе с директором гонки, был самым атакующим и активным, проявил упорство и мастерство. На следующий этап ему присуждался красный номер.

Итоговое положение

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания

Источники 
 

Арктическая гонка Норвегии
Европейский тур UCI 2016
Спорт в Норвегии в 2016 году